Bez prądu – seria koncertów organizowanych w Radiu Łódź, podczas których nagrano m.in. albumy:
 Bez prądu – album zespołu Republika wydany w 1993 roku
 Bez prądu – nagranie zamieszczone na kompilacji DVD Dżem 1979–1994 zespołu Dżem wydanej w 2011 roku
 Bez prądu – album Lecha Janerki wydany w 1994 roku
 Bez prądu – album zespołu Skawalker wydany w 1994 roku
 Koncert w Łodzi – album zespołu Voo Voo wydany w 1994 roku
 
 inne albumy muzyczne o tym tytule:
 Bez prądu – część 10 Leksykonu Budki Suflera (wyd. 2005–2006), reedycja płyty Akustycznie wydanej w 1998 roku
 Bez prądu – album zespołu KSU wydany w 1995 roku
 Bez prądu – album zespołu Yugopolis wydany w 2013 roku

Zobacz też 

 Unplugged
 Akustycznie